Andrej Zubarev – hockeista su ghiaccio russo
 Roman Zubarev – chimico russo
 Viktor Zubarev – calciatore kazako, attaccante
 Vladimir Zubarev – calciatore russo, centrocampista